Olesnik kan syfta på följande platser:

Polen 

 Oleśnik, ort, Łódź vojvodskap, Powiat bełchatowski,

Tjeckien 

 Olešník, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar